о. Коновалець Володимир Михайлович
 о. Коновалець Володимир Володимирович

Див. також 
 Коновалець